Cafe pod Minogą – powieść Stefana Wiecheckiego
 Cafe pod Minogą – polski film z 1959 w reżyserii Bronisława Broka, ekranizacja
 Café „Pod Minogą” – fikcyjna warszawska restauracja